Shaft kan henvise til:

 Shaft (film fra 1971) – film fra 1971 af Gordon Parks
 Shaft (film fra 2000) – film fra 2000 af John Singleton
 Shaft (tv-serie) – serie af tv-film fra 1973-1974 - baseret på filmen fra 1971
 Shaft (album) – tema fra filmen fra 1971 af Isaac Hayes
 Shaft (virksomhed) – japansk animation studie